Primeiro de Maio (deutsch Erster Mai, verkürzt auch 1º de Maio) ist Name oder ein Namensbestandteil von:

 Primeiro de Maio (Paraná), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Paraná
 Primeiro de Maio (Belo Horizonte), Ortsteil der brasilianischen Stadt Belo Horizonte
 Primeiro de Maio (Barra Mansa), Ortsteil der brasilianischen Stadt Barra Mansa 
 Estádio Primeiro de Maio (São Bernardo do Campo), brasilianisches Fußballstadion
 Estrela Clube Primeiro de Maio, angolanischer Fußballverein